Башкирское войско — название военных формирований в разное время.

 Башкирское войско — иррегулярное воинское формирование на территории Башкортостана в XIX веке.
 Башкирское войско — военное формирование в XX веке, учрежденное на III Всебашкирском съезде и подчинённое Башкирскому Правительству.